Corvallis kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Corvallis (Montana)
Corvallis (Oregon)